Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga za sezonu 2017./18., je osvojio SOŠK iz Svirča. 
Hvarska liga predstavlja ligu šestu ranga hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći razred nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sudionici 
 Jadran, Stari Grad
 Jelsa, Jelsa
 Levanda, Velo Grablje, Hvar
 Mladost, Sućuraj
 Sloga, Dol, Stari Grad
 SOŠK, Svirče, Jelsa
 Varbonj, Vrbanj, Stari Grad
 Vatra, Poljica, Jelsa
 Vrisnik, Vrisnik, Jelsa

Ljestvica 

 Izvori:  
 dalmatinskiportal.hr, rezulati 18. kola i konačni poredak  
 Forska liga - rezultati 17. kola i ljestvica

Rezultati 
Izvor za raspored:

Poveznice 
 www.island-hvar.info/fnl/index.htm Forska nogometna liga
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga, forum o Hvarskoj nogometnoj ligi 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2017./18.
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2017./18.

Izvori 
 
 nszsd.hr, 3. Županijska Nogometna Liga - Prvenstvo otoka Hvara, pristupljeno 9. lipnja 2018. 
 nszsd.hr, "Balun" - službeno glasilo NSŽSD, broj 9, objavljeno 23. kolovoza 2018., preuzeto 24. rujna 2018. 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga (objave od 22. rujna 2017. do 13. svibnja 2018., pristupljeno 9. lipnja 2018. 
 dalmatinskiportal.hr 
 

 

2017-18
splitsko-dalmatinska-3-Hvar